

Geografia 
 Over – villaggio del Cambridgeshire (Regno Unito)
 Over – villaggio del Cheshire (Regno Unito)
 Over – villaggio del South Gloucestershire (Regno Unito)

Musica 
 Over – album di Peter Hammill del 1977
 Over – traccia dell'album Mer de Noms degli A Perfect Circle del 2000
 Over – singolo di Lindsay Lohan del 2005
 Over – singolo dei Portishead del 1997
 Over – singolo degli High and Mighty Color del 2004
 Over – singolo degli Evans Blue del 2006
 Over – singolo di Drake del 2010
 Over – singolo degli Hey! Say! JUMP del 2011

Altro 
 Over – Nel wrestling, aggettivo utilizzato per quei wrestler che sono molto apprezzati o molto disprezzati dal pubblico.
 Over – Nel cricket si intende una frazione del gioco caratterizzata da una sequenza di sei lanci validi.